Fulco – variante del nome Folco
 Fulco – cognome italiano
 Fulco – primo vescovo dell'Estonia conosciuto 
 Fulco di Verdura – nobile ed artista italiano

Pagine correlate 
Folco